Hancock har flere betydninger:

Stednavne 
 Hancock, Iowa
 Hancock, Maine
 Hancock, Maryland
 Hancock, Massachusetts
 Hancock, Michigan
 Hancock, Minnesota
 Hancock, New Hampshire

Personer 
 Graham Hancock, britisk forfatter og journalist
 Herbie Hancock, amerikansk jazzmusiker
 John Hancock, amerikansk politiker
 Josh Hancock, amerikansk baseballspiller
 Tony Hancock, britisk komiker og skuespiller
 Winfield Scott Hancock, amerikansk officer

Se også 
 Thomas Hancock

Andet 
 Hancock Bryggerierne
 Hancock (film) fra 2008
 USS Hancock (CV-19), hangarskib